Saint Helena Island oder St. Helena Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Saint Helena Island (Connecticut)
 Saint Helena Island (Maine)
 Saint Helena Island (Maryland)
 Saint Helena Island (Michigan)
 Saint Helena Island (Nebraska)
 Saint Helena Island (New York)
 Saint Helena Island (South Carolina)

in Australien
 St. Helena Island (Queensland)

Siehe auch:
 St.-Helena-Island-Nationalpark, Nationalpark in Queensland, Australien
 St. Helena (Insel), Insel im Atlantik